Андреэ (, ) — фамилия.

Известные носители:

 
 Андреэ, Лаврентий (около 1480—1552) — канцлер шведского короля Густава I Вазы.
 Андреэ, Якоб (1528—1590) — немецкий теолог. Дед Иоганна Валентина Андреэ.

См. также 
 Андре